Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (NIMOZ) – państwowa instytucja kultury w Polsce powołana w 1988 dzięki staraniom Jacka Rulewicza. 

Początkowo działała pod nazwą Ośrodek Ochrony Obiektów Muzealnych, a jej celem była ochrona muzeów przed kradzieżami i pożarami, a także ewidencja strat. W tych czasach powstał pierwszy w Polsce katalog skradzionych dóbr kultury. W 1991 rozszerzono zakres działania Ośrodka o biblioteki, archiwa i zabytki nieruchome oraz przemianowano na Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych.

Od 1 marca 2011 roku rozpoczęła działalność nowa instytucja kultury – Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Powołana do życia rozporządzeniem ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 lutego 2011 r., powstała w oparciu o struktury działającego już od ponad 20 lat Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych.

Linki zewnętrzne 
 Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Polskie państwowe instytucje kultury